Gerardo Bravo Vargas (Ciudad Sahagún, Estado de Hidalgo, 22 de enero de 1984) es un investigador empírico nacido en Santiago Tepeyahualco, Municipio de Zempoala en el Estado de Hidalgo.

Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde cursó la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, siendo actualmente investigador de diversos temas, principalmente lingüísticos en la zona del Altiplano Central Mexicano desde finales de 2008.

Obras

Referencias 

Hidalguenses